

W Polsce 
 Szpikołosy – wieś w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów.
 Szpikołosy – dawny przystanek osobowy kolejki wąskotorowej w Szpikołosach

Na Ukrainie 
 Szpikołosy – wieś w rejonie sokalskim obwodu lwowskiego
 Szpikołosy – wieś w rejonie krzemienieckim  obwodu tarnopolskiego

Zobacz też 
 Szpikłosy – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim